Mărtinești se poate referi la:
 Localități din România
 Mărtinești - localitate din Județul Cluj
 Mărtinești - localitate din Județul Hunedoara, reședința comunei cu același nume
 Mărtinești - localitate din Județul Satu Mare
 Mărtinești - sat în comuna Tătăranu din județul Vrancea

 Localități din Republica Moldova
 Mărtinești - sat din cadrul comunei Greblești din raionul Strășeni